Лермонтовское сельское поселение  или Лермонтовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куйтунском районе Иркутской области России. 

Административный центр — Лермонтовский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1494 человека, в том числе 709 мужчин и 785 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Лермонтовский
 Станица 3-я
 Еланский
 Или
 Каранцай

Исчезнувшие населённые пункты
 Овчинниковский (Новая Москва)
 Никифоровский

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области